Marco Antônio Silva Rodrigues Almeida Silveira Ferreira (Rio de Janeiro, 13 de julho de 2001), mais conhecido como Meno Tody, é um cantor, compositor, rapper, trapper e roteirista brasileiro. Sendo um dos principais nomes do “Real Trap” do Brasil.

Carreira 
Meno é natural do bairro de Santa Rosa, em Niterói no Rio de Janeiro. Iniciou sua carreira, participando em batalhas de rimas. Meno Tody e um dos principais nomes em ascensão e atualmente no Hip Hop. Ficou conhecido com as músicas: “Real Trap”, “Outra Vez” e o hit “Bailão”, ganhando fama nacional em meados de 2019. Atualmente, o artista tem um total de mais de 360 mil ouvintes mensais na plataforma do Spotify. O Hit "Trapstar" ficou no Top 25 virais do Spotify.

Ligações externas 

Nascidos em 2001
Naturais do Rio de Janeiro
Cantores de hip hop do Brasil